Okręty US Navy o nazwie USS "Illusive":
 Pierwszy "Illusive" (AM-243) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi USS "Illusive" (AM-448) był trałowcem. Zwodowany w 1952, wycofany ze służby w 1990.

Illusive
en:USS Illusive